O Papiro 5  (5) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém parte do Evangelho de João (capítulos 1, 16 e 20). Atualmente acha-se no Biblioteca Britânica (Inv. nos. 782, 2484).

Ele usa o nomina sacra com abreviaturas (ΙΗΝ ΙΗΣ ΠΡ ΠΡΑ ΠΡΣ ΘΥ), embora não para ανθρωπος.

Há tendência à brevidade, especialmente na omissão de pronomes desnecessários, conjunções.

Texto

Ver também 
 Anexo:Lista dos papiros do Novo Testamento
 Papiros de Oxirrinco

Referências

Bibliografia 
 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri II, (London, 1899), pp. 1-8.
 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri XV, (London, 1922), pp. 8-12.
 C. R. Gregory, "Textkritik des Neuen Testaments", Leipzig 1909, vol. 3, p. 1085.
 C. R. Gregory, Die griechischen Handschriften des Neuen Testament, p. 45.
 Karl Wessely, Les plus anciens monuments du christianisme, PO 4/2 (1907), pp. 145-148.

Papiro 0005
Coleções da Biblioteca Britânica